O Real Madrid Club de Fútbol manteve a camisa branca para seu uniforme principal ao longo da história do clube. Houve, no entanto, uma temporada em que a camisa e o short não eram brancos. Foi uma iniciativa empreendida por Juan Padrós em homenagem a um time inglês Corinthian FC, que ele havia conhecido em uma de suas viagens, um dos times mais famosos da época conhecido por sua elegância e desportivismo. Foi decidido que o Real Madrid usaria calções pretos na tentativa de replicar o time inglês, que também havia inspirado o uniforme branco original do Real Madrid, mas a iniciativa durou apenas um ano. Depois de ser eliminado da Copa del Rey de 1926 pelo Barcelona com uma derrota por 1-5 em Madrid e uma derrota por 2-0 na Catalunha, o presidente Parages decidiu voltar a um kit todo branco, alegando que o outro kit trazia má sorte.
No início da década de 1940, o técnico mudou novamente o kit adicionando botões à camisa e o escudo do clube no peito esquerdo, que permaneceu desde então. Em 23 de novembro de 1947, em um jogo contra o Atlético de Madrid no Estádio Metropolitano, o Real Madrid se tornou o primeiro time espanhol a usar camisas numeradas.

1º Uniforme

2º Uniforme

3º Uniforme

Ver também 
Real Madrid Club de Fútbol

Notas

Uniformes
Listas de futebol da Europa